Александр Иванович Ча́рлин (1928—1995) — горный инженер-электромеханик, рационализатор, новатор производства в нерудной промышленности.

Биография 
Родился 22 июня 1928 года в Вольске Саратовской области в семье служащего. В 1943 году по окончании средней школы поступил в Вольский технологический техникум промышленности строительных материалов, который с отличием окончил в 1947 году, получив квалификацию техника-механика. В этом же году был направлен на работу в отдел главного механика Гниванского карьероуправления треста «Союзгранит» (Министерство промышленности строительных материалов СССР) в посёлке Гнивань (Винницкая область, УССР).

В 1948 году был переведен трестом на должность начальника электростанции Головинского карьероуправления (Головино, Житомирская область, УССР). На даном предприятии работал в должностях : начальник электростанции, начальник механического цеха, конструктор, инженер производственно-технического отдела.

В 1953 году был направлен в Москву на Высшие инженерные курсы при Центральном институте повышения квалификации ИТР МПСМ СССР, которые закончил в 1956 году, получив квалификацию горного инженера-электромеханика. Защитил дипломную работу на тему : «Разработка горного предприятия применительно к условиям Головинского месторождения габбро-норитов».

В июле 1956 года был назначен старшим инженером-диспетчером производственно-технического отдела треста «Нерудстройматериалы» Киевского Совнархоза (Житомир, УССР), а в феврале 1958 года — начальником проектно-конструкторского бюро треста.

В августе 1961 года назначен директором Головинского карьероуправления треста «Житомирнерудпром» Министерства промышленности строительных материалов УССР. В 1965 году поступил в аспирантуру при Киевском научно-исследовательском институте строительных материалов и изделий.

За период работы (1961—1981) в должности директора Головинского карьероуправления провел полную реконструкцию камнеобрабатывающих цехов и сооружений предприятия, модернизировал технологические линии и инженерные коммуникации. Организовал Бюро технической информации карьероуправления, непрерывно пополнял справочно-информационный фонд, являясь автором более 20 брошюр по отрасли камнедобычи и камнеобработки.
Сотрудничая с рядом институтов (Институт горного дела имени А. А. Скочинского (Москва), Харьковский авиационный институт, Научно-исследовательский институт строительных конструкций (Киев), Институт сверхтвердых материалов АН УССР) по вопросам добычи и обработки декоративных гранитов, проводил на предприятии экспериментальные работы.

В 1976 г. создал комнату-музей Головинского карьероуправления. Активно участвовал в подготовке специалистов Головинского ПТУ-2.

Под руководством А. И. Чарлина предприятием были изготовлены и установлены многие мемориальные комплексы, памятники и сооружения, выполнены изделия для реконструкции и строительства общественных объектов.
Наиболее известные из них :

 обелиск «Покорителям космоса» (Женева, Швейцария),
 мавзолей В. И. Ленина (Москва), Хо Ши Мина (Вьетнам), Г. М.Димитрова (Болгария),
 памятник Ю. А. Гагарину в Звездном городке (Московская обл.),
 мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», «Хатынь» (Белоруссия),
 площадь Октябрьской революции (Киев, пл. Независимости),
 здания МГУ, МХАТ, МПСМ СССР (Москва),
 музеи ВОВ, В. И. Ленина (Киев)

Рационализаторская деятельность 
За 34 года работы в системе промышленности строительных материалов УССР вел активную работу по развитию технического прогресса в отрасли. Как рационализатор и новатор разрабатывал и внедрял в производство новые технологические процессы, совершенствовал станочный парк камнеобрабатывающего оборудования.  За период деятельности с 1952 по 1977 год являлся автором 55 рационализаторских предложений, годовой экономический эффект от которых составил 151 912 рублей. С 1971 по 1981 год только 5 внедренных предложений, а именно:
 Шлифовально-полировальный станок с программным управлением «ГКУ-1П», 1971 г.
 Портальный фрезерно-окантовочный станок для обработки архитектурных деталей и облицовочных гранитных плит «ГКУ-1Ф», 1971 г.
 Полуавтоматический шлифовально-полировальный станок для обработки боковых сторон гранитных изделий «ГКУ-2П», 1975 г.
 Консольный фрезерно-окантовочный станок для обработки маломерных облицовочных гранитных плит «ГКУ-2Ф»(«Феникс»), 1975 г.
 Фрезерно-окантовочный станок мостового типа с диаметром рабочего диска 1100 мм «ГКУ-3Ф», 1977 г.
существенно повысили производительность труда и снизили себестоимость продукции. Был представлен на «Доске почета лучших рационализаторов Укрглавнерудпрома» Министерства промышленности строительных материалов УССР.

Составил и опубликовал в различных научно-технических журналах СССР около 30 статтей по вопросам новых конструкций камнеобрабатывающего оборудования и внедрение новой техники в отрасли промышленности нерудных строительных материалов.

За период с 1960 по 1976 год написал монографии «Алмаз и его применение в камнеобрабатывающей промышленности», «Добыча и обработка декоративных гранитов» и другие. Повсеместно обобщал передовой отечественный и зарубежный опыт с целью дать работникам промышленности необходимую практическую информацию и методические указания по совершенствованию передовых технологий в камнедобывающей и камнеобрабатывающей отрасли.

Награды 
 Нагрудный знак «Строитель Киевского метрополитена» (1961 г.)
 Орден «Знак Почета» (1966 г.)
 Юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.)
 Нагрудный знак Отличник Гражданской обороны СССР (1980 г.)

Имел десятки различных грамот, в частности:
 Почетная грамота Президиума Союзного Центрального Комитета профсоюза СССР за подготовку квалифицированных кадров.
 Почетная грамота Министерства Внешней торговли СССР за сооружение монумента в г. Женеве (Швейцария).
 Почетная грамота космонавтов Звездного городка за сооружение памятника Ю.Гагарину.
 Почетная грамота Центрального бюро технической информации Киевского совнархоза за активное участие в работе по организации технической информации и пропаганде передового опыта на предприятиях треста «Нерудстройматериалы»

Инженеры-электромеханики